Središnji Luzon je jedna od 17 regija u Filipinima. Središte regije je u gradu San Fernandu. Središnji Luzon je poznata kao Regija III. Susjedne filipinske regije su Administrativna regija Cordillera, Ilocos i Cagayan Valley sve na sjeveru.

Stanovništvo
Prema podacima iz 2010. godine u regiji živi 10.137.737 stanovnika dok je prosječna gustoća naseljenosti 471 stanovnik na km².

Podjela
Regija je podjeljena na sedam provincija, 14 gradova, 116 općina i 3.102 barangaya. 

¹ Angeles City, Cabanatuan City i Olongapo City su visokourbanizirani gradovi; podaci isključeni iz provincija Pampanga, Neva Ecija i Zambales respektivno.

Ostali gradovi: Balanga, Cabanatúan, Gapan, Muñoz, Palayan, San José, Olóngapo, Ángeles, San Fernando, San José del Monte, Malolos i Tarlac.

Izvor

Regije Filipina